Řeka svatého Františka může označovat různé řeky v různých částech světa:

1. 
 Saint Francis (přítok Mississippi) — řeka v USA, přítok Mississippi
 Saint Francis (přítok Saint John) — řeka v Severní Americe na hranicích Kanady a USA, přítok řeky Saint John
 Saint Francis (přítok Elku) — řeka v USA, přítok Elku
2.  
 San Francisco (přítok Gily) – řeka v USA
3. 
 São Francisco – řeka v Brazílii

Hydronyma podle svatých